Mački so lahko:
 mački, samci mačk
 Mački, občina Velike Lašče (Slovenija)
 Mački, Farkaševac (Hrvaška)